Mountainair (Novo México): uma cidade localizada no estado americano de Novo México, no Condado de Torrance;

Ou ainda:
Mountainaire: uma Região censo-designada localizada no estado americano de Arizona, no Condado de Coconino.

Desambiguações de topônimos